Sarnowo ist der Name folgender Orte in Polen:
 Sarnowo (Kozłowo), Ort in der Gmina Kozłowo im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Scharnau, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Sarnowo (Lidzbark Warmiński), Ort in der Gemeinde Lidzbark Warmiński der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Rehagen, Kreis Heilsberg, Ostpreußen
 Sarnowo (Boniewo) (Bogenfeld), Ort in der Gemeinde Boniewo der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Sarnowo (Lubraniec) (Salzgrund), Ort in der Gemeinde Lubraniec der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Sarnowo (Skępe) (Sarnowo/Rehgart), Ort in der Gemeinde Skępe der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Sarnowo (Stolno), Ort in der Gmina Stolno der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Sarnowo (Skąpe) (Sarnau), Weiler in der Gemeinde Skąpe der Woiwodschaft Lebus
 Sarnowo Góry, Ort in der Gemeinde Dzierzążnia der Woiwodschaft Masowien
 Sarnowo (Kuczbork-Osada), Ort in der Gemeinde Kuczbork-Osada der Woiwodschaft Masowien
 Sarnowo (Kartuzy), Weiler in der Gemeinde Kartuzy der Woiwodschaft Pommern
 Sarnowo (Ryjewo), Weiler in der Gemeinde Ryjewo der Woiwodschaft Pommern
 Sarnowo (Bobolice), Weiler in der Gemeinde Bobolice der Woiwodschaft Westpommern